Santa Rita de Minas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rita de Minas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar